Miejscowości w USA:
 Bogue – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Graham
 Bogue – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Carteret
Gminy w USA:
 Bogue (ang. Bogue Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Columbus